Kate Walker (personage) - personage in de Syberia-serie van computerspellen
 Kate Walker (auteur) - Brits auteur